Mario Ferretti (1915-1971) giornalista italiano
Mario Ferretti (pittore) (1915-1974) pittore italiano
Mario Ferretti (scultore) (1920-1989) scultore italiano
Mario Ferretti (personaggio televisivo) vincitore della ottava edizione del reality show Grande Fratello